Bechet ist der Familienname folgender Personen:
 Michel Bechet (* 1964), luxemburgischer Fußballspieler
Michel Bechet (1941–2019), französischer Radrennfahrer
 Sidney Bechet (1897–1959), US-amerikanischer Jazzmusiker und -komponist

Bechet ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 Bechet (Dolj), Stadt im Kreis Dolj
 Bechet (Orodel), Dorf im Kreis Dolj
 Bechet (Olt), Dorf im Kreis Olt